1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio BILO iz Velike Pisanice.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)

Poveznice 
 Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije
 nsbbz.hr, 1. ŽNL Bjelovarski-bilogorska 2016./17. 
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska
 2. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.
 3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2016./17.
 MŽNL Bjelovar – Koprivnica – Virovitica 2016./17.
 1. ŽNL Virovitičko-podravska 2016./17.

Izvori 
 nsbbz.hr, 1. ŽNL Bjelovarski-bilogorska 2016./17. , pristupljeno 2. srpnja 2017. 
 rsssf.com, Grvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 nsbbz.hr, glasila Nogomet - 2016. godina , pristupljeno 2. srpnja 2017. 
 nsbbz.hr, glasila Nogomet - 2017. godina , pristupljeno 2. srpnja 2017. 
 nsbbz.hr, Nogomet - službeno glasilo NS Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 22/17, objavljeno 7. lipnja 2017., preuzeto 2. srpnja 2017. 
 

2016-17
Bjelovarsko-bilogorska-1